Ве́ха — многозначный термин.

 Веха — значимое событие в истории или развитии чего-либо.
 Веха — термин в управлении проектами, значимый, ключевой момент в ходе выполнения проекта, общая граница двух или более задач.
 Веха — шест, жердь или иной знак, служащий для предупреждения о различных опасностях или указывающий путь.
 Веха, вешка — вертикальная прямая жердь, используемая при геодезических работах для фиксирования точки на местности.
 Веха — верстовой столб, вид дистанционного столба.
 Веха — навигационный знак с флагом или иным условным обозначением для ограждения навигационных опасностей, районов стоянки судов, производства работ и др.
 «Веха» — парусно-винтовая шхуна Балтийского флота России.
 «Веха» — портовое (впоследствии гидрографическое) судно Русского императорского флота.

См. также